Santo Estêvão (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Santo Estêvão (Benavente), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Benavente
 Santo Estêvão (Chaves), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Chaves
 Santo Estêvão (Estremoz), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Estremoz
 Santo Estêvão (Lissabon), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lisboa
 Santo Estêvão (Alenquer), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Alenquer
 Santo Estêvão (Sabugal), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Sabugal
 Santo Estêvão das Galés, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Mafra
 Santo Estêvão de Barrosas, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lousada
 Santo Estêvão de Bastuço, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Barcelos
 Santo Estêvão de Briteiros, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Guimarães
 Santo Estêvão do Penso, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Braga